Stojan Pilipović (; Verbász, 1987. február 2. –) szerb labdarúgó, a Kolubara középpályása.

Források 
Stojan Pilipović adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1987-ben született személyek
Szerb labdarúgók
Az FK Novi Sad labdarúgói
Az OFK Beograd labdarúgói
A Kecskeméti TE labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek